Saint-Martin-des-Champs (Cher), municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França) 
 Saint-Martin-des-Champs (Finisterre), municipi al departament de Finisterre (regió de Bretanya, França) 
 Saint-Martin-des-Champs (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França) 
 Saint-Martin-des-Champs (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França, França) 
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines), municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)